't Brinkie is een kinderboerderij in de wijk Gaasperdam in Amsterdam-Zuidoost. De boerderij werd in 1984 opgericht door de toenmalige buurtwerker Toon Borst.

Deze kinderboerderij is speciaal ingericht voor kinderen, waar ze kennis kunnen maken met meestal inheemse dieren, zoals kippen, geiten, paarden, koeien, kalkoenen, ganzen, konijnen, varkens, fazanten en eenden.

Voor de bezoekende kinderen zijn er een aantal speelobjecten waaronder een zandbak en zij mogen ook helpen met het voeren van de dieren. Voor scholen en kindercentra is er een apart educatief programma. Een educatief medewerkster, in dienst bij de boerderij, geeft hier haar lessen in een speciale ruimte.

Daarnaast zijn nog twee dierenverzorgers in dienst bij 't Brinkie. Ook is er een grote groep vrijwilligers regelmatig bezig met verzorging en onderhoud.

De inkomsten van de boerderij komen uit de bijdragen voor het lidmaatschap, opbrengst uit de jaarlijkse markten en de jaarlijkse subsidie van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Er is ook een Kringloopwinkel aanwezig.

Externe link 
 Website

Kinderboerderij in Nederland
Amsterdam-Zuidoost